X11 ou X-11 peut faire référence à :

Démographie 
 X11, une méthode de désaisonnalisation des séries temporelles, mise au point par le Bureau du recensement des États-Unis.

Domaine militaire 
 Convair X-11 un missile  américain.

Informatique 
 X11 ou X Window System, une interface utilisateur graphique ;
 Apple X11, interface pour Mac OS X ;
 Licence X11, licence de logiciel ;
 Noms de couleur X11, liste de couleur ;
 X11-Basic, une variante du langage de programmation BASIC ;
 x11vnc, un logiciel d'informatique virtuelle en réseau ( VNC, Virtual Network Computing) gratuit.

Médecine 
 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Chevrolet Citation X-11, un modèle du constructeur américain Chevrolet.

Moto
 Honda X11 (CB 1100 SFY) un modèle du constructeur japonais Honda.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres